Mello, uma comuna italiana;
 Big Mello, um rapper estadunidense;
 Craig Mello, um biólogo e professor estadunidense;
 Sérgio Vieira de Mello, empregado da ONU;
 Mello, pseudônimo de Mihael Keehl, um personagem de Death Note.

Ver também
 

Desambiguações de topônimos